Harrison Zolnierczyk, dit Harry Zolnierczyk, (né le  à Toronto, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

En club 
Zolnierczyk débute avec les Bears de l'Université Brown pendant la saison 2007-2008. En 2010, il commence sa carrière professionnelle avec les Phantoms de l'Adirondack. Dès la saison suivante, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie, il continue cependant à jouer la plupart de son temps avec les Phantoms durant les prochaines années. En 2013, il passe aux Penguins de Pittsburgh. Par la suite, il change d'équipe chaque année, tout en continuant de jouer dans leur club de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006|| Bulldogs de l'Alberni Valley|| LHCB|| 53|| 9|| 13|| 22|| 40|| 6|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
|2006-2007|| Bulldogs de l'Alberni Valley|| LHCB|| 47|| 20|| 18|| 38|| 85|| 6|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
|2007-2008|| Bears de Brown|| NCAA|| 16|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Bears de Brown|| NCAA|| 31|| 1|| 1|| 2|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Bears de Brown|| NCAA|| 37|| 13|| 20|| 33|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Bears de Brown|| NCAA|| 30|| 16|| 15|| 31|| 128|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Phantoms de l'Adirondack|| LAH|| 16|| 3|| 2|| 5|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 37|| 3|| 3|| 6|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Phantoms de l'Adirondack|| LAH|| 39|| 8|| 13|| 21|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Phantoms de l'Adirondack|| LAH|| 52|| 9|| 8|| 17|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Admirals de Norfolk|| LAH|| 9|| 2|| 0|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 13|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH|| 57|| 18|| 18|| 36|| 75|| 17|| 3|| 7|| 10|| 10
|-
|2014-2015|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 60|| 18|| 26|| 44|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Islanders de New York|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Gulls de San Diego|| LAH|| 24|| 6|| 3|| 9|| 31|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2015-2016|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 24|| 6|| 10|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Predators de Nashville|| LNH|| 24|| 2|| 2|| 4|| 10|| 11 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2017-2018|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 73|| 21|| 21|| 42|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 ||Thunderbirds de Springfield ||LAH || 72 || 15 || 36 || 51 || 38 ||-|| -|| -|| -|| -

| 84 || 7 || 6 || 13 || 93 || 11 || 1 || 2 || 3 || 0

Références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Thunderbirds de Springfield